

Patronymes 
Selouïanov (masculin ; ) ou Selouïanova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Selouïanov (1982-), joueur de hockey sur glace russe.
 Viatcheslav Selouïanov (1986-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe